Bupleurum sikkimense är en flockblommig växtart som beskrevs av P.K.Mukh. Bupleurum sikkimense ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
sikkimense